Entoniscidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Robby August Kossmann 1881. Entoniscidae ingår i ordningen gråsuggor och tånglöss, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Entoniscidae 36 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Entoniscidae